La cinquième saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros, émission française de jeu télévisé, est diffusée du  au  sur TF1. Elle est présentée par Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand.  Il n'y a pas eu de vainqueur cette saison mais Jean Tezenas du Montcel est le candidat qui s'est rapproché le plus de la victoire avec son échec à la tour des héros.

Présentation de l'émission 
En raison de la propagation du coronavirus en France, le tournage de la  saison prévu en avril est annulé. La saison devait comporter 6 épisodes plus 1 épisode bonus. Le tournage de la saison s'est finalement déroulé du  au  et est diffusée à partir du .

Nouveautés 
Si le principe de l'émission reste inchangé (parvenir au bout d'un parcours d'obstacles extrêmement difficile), de nouvelles règles sont mises en place :

 Le parcours de qualification n'est plus composé de cinq mais de huit obstacles : après le quatrième obstacle se dresse la « Tour d'acier », haute de 12 mètres et comportant trois obstacles aériens où il est impossible de mettre le pied à terre.
 Les candidats ont désormais un temps limité pour franchir les quatre premiers obstacles : 2 minutes 30 pour les hommes, et 3 minutes pour les femmes.
 Le « Méga Mur » fait son retour mais son fonctionnement diffère : si un candidat choisit de gravir le Méga Mur, il a désormais droit à 3 tentatives, mais il ne peut plus se rabattre sur le Mur classique. 
 Si le Méga Mur est gravi au premier essai, il qualifie immédiatement le candidat pour la finale, et lui offre une prime de  (comme en saison 4).
 Si le Méga Mur est gravi au deuxième essai, la prime est de  et le candidat est qualifié pour la demi-finale.
 Si le Méga Mur est gravi au troisième essai, la prime est de  et le candidat est qualifié pour la demi-finale.
 S'il échoue à franchir le Méga Mur, il doit être repêché au temps pour être qualifié pour la demi-finale.
 La demi-finale à le même fonctionnement que celle de la saison 4, c'est-à-dire qu'il y aura 6 duels et les vainqueurs de chaque affrontements seront qualifiés pour la finale. Le  au classement des qualifications affrontera le 1, le  sera contre le , le  contre le , etc.
 Cette fois-ci, contrairement à la saison 4, le candidat ayant réalisé le meilleur temps ne gagne plus une prime de , mais un « joker » lui permettant de recommencer un obstacle en finale.

Émissions

Qualifications  : samedi 2 janvier 2021 

Lors du premier parcours, Maxime Ben-Medjani et Soen Brière-Robert sont les deux seuls à buzzer en haut du méga-mur de . Ils se qualifient directement pour la finale et remportent . Ils sont 4 à buzzer, ils sont départagés par le chronomètre. Valentin Decarnin et Mathias Noirel échouent tous deux devant le méga mur.

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur, empochant  si réussi au  essai et un ticket direct pour la finale,  si réussi à la deuxième tentative, et  si réussi à la troisième et dernière tentative.

 Légende
  Vainqueur du duel
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Qualifications  : samedi 9 janvier 2021 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
   Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur, empochant  si réussi au  essai et un ticket direct pour la finale,  si réussi à la deuxième tentative, et  si réussi à la troisième et dernière tentative.

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Qualifications  : samedi 16 janvier 2021 

Cette  session de qualification regroupe plusieurs candidats très expérimentés ayant déjà participé à des éditions précédentes : Jean Tezenas du Montcel (2 fois vainqueur et seul Ninja Warrior français à la suite de sa victoire lors de la  édition), Clément Dumais (4 fois finaliste), Thomas Hubener (arrivé jusqu'à la Tour des Héros lors de la précédente édition) et Charles Poujade ( candidat à franchir le méga mur).

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
   Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur, empochant  si réussi au  essai et un ticket direct pour la finale,  si réussi à la deuxième tentative, et  si réussi à la troisième et dernière tentative.

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Qualifications  : samedi 23 janvier 2021 

La soirée est dédiée aux héros et héroïnes du quotidien qui luttent contre le coronavirus.
Lors du premier parcours, Benyamine Elouafi est le seul à buzzer en haut du méga-mur de . Il se qualifie directement pour la finale et remporte . Ils sont 2 à buzzer, les restants sont départagés par le chronomètre.

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
   Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur, empochant  si réussi au  essai et un ticket direct pour la finale,  si réussi à la deuxième tentative, et  si réussi à la troisième et dernière tentative.

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Finale : samedi 30 janvier 2021 
Pour cette finale, 28 concurrents sont au départ : les trois candidats qui ont franchi le Méga Mur en qualifications, les six qualifiés lors des quatre sessions de demi-finales et la seule candidate féminine. Bien qu'éliminée lors de la  session de qualification, Maurane Jelic est repêchée car elle est la candidate féminine ayant réalisé le meilleur temps. Pour se qualifier pour le second parcours, ils devront buzzer en moins de  et en moins de  pour la seule femme, Maurane Jelic.

Premier parcours 
Seuls cinq candidats réussissent à terminer le  parcours. Sur les quatre candidats bénéficiant d'un joker à la suite des qualifications, trois l'utilisent pour recommencer un obstacle échoué à leur  tentative (Louis Queraux, Aurélien Roy et Thomas Dudoué). Malgré cela, ils échouent à nouveau et sont éliminés. Seul Charles Poujade réussit le  parcours sans même utiliser son joker. Il ne l’utilise également pas lors des six premiers obstacles chronométrés du second parcours.

 Légende
  Candidats ayant terminé le premier parcours et se qualifiant pour le second.

Deuxième parcours 
Les 5 candidats restants doivent tenter un  parcours constitué de 10 obstacles pour espérer accéder à la Tour des Héros. Les 6 premiers doivent impérativement être effacés en moins de . Les 4 suivants quant à eux n’ont pas de limite de temps et il est impossible d’utiliser le joker sur ces obstacles-là en cas de chute.

 Légende
  Candidat ayant terminé les six premiers obstacles chronométrés du deuxième parcours et se qualifiant pour les quatre derniers.
  Candidat ayant réussi les quatre derniers obstacles et se qualifiant pour la Tour des Héros.

Tour des Héros 
Jean Tezenas du Montcel est le seul candidat à réussir le  parcours en intégralité. Pour la  année consécutive, il peut alors tenter l'ascension de la Tour des Héros : 23 mètres à grimper le long d'une corde lisse. Pour remporter l'édition et être une  fois Ninja Warrior, il doit réussir un temps de moins de  (le temps qu'il avait réalisé sur la même épreuve lors de la  édition). Malheureusement il échoue dans sa tentative en manquant le toucher du buzzer pour quelques centimètres dans l'ultime seconde de la montée. Il remporte néanmoins une récompense de .

 Légende
  Candidat ayant réussi la Tour des Héros mais temps imparti dépassé.

Audiences 
Diffusion le samedi à partir de 

Légende
 Plus hauts chiffres d'audiences.
 Plus bas chiffre d'audiences.

Notes et références

Notes

Références 

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision produite en France
2021 à la télévision en France
Saison de Ninja Warrior